Borbjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Borbjerg (parochie), parochie in Denemarken